Бар-сюр-Сен — графство в средневековой Франции.

Располагалось к юго-востоку от Труа, на территории современного кантона Бар-сюр-Сен в департаменте Об. Относилось к диоцезу Лангра и в начале XII века находилось в вассальной зависимости от епископов. Резиденция графов находилась в замке Бар-сюр-Сен (castrum Barrum super Sequanam).

Вассалы: сеньоры Шасне, Шатильона-сюр-Сен, Дюрнея, Вандевра-сюр-Барс.

С начала XI века Бар-сюр-Сен принадлежал графам Тоннера. Затем перешёл во владение графов Бриенна (Эсташия, сестра Юга-Рено, графа Тоннера и Бара-сюр-Сен, вышла замуж за Готье I, графа де Бриенна.

Во второй половине XII века посредством брака графство перешло Гуго IV де Пюизе, виконту Шартра, в результате его женитьбы на Петронилле, дочери Милона де Бриенна.

В 1220 году наследники рода Пюизе продали Бар-сюр-Сен графам Шампани.

Список графов Бар-сюр-Сен 
 Ренар (ум. после 997)
 Эрменгарда (ум. после 1018), дочь, вышла замуж за Милона IV (950/965 — 1002), графа Тоннера
 ?
 Милон (V), (ум. 1046), граф Тоннера и Бара-сюр-Сен
 Юг Ренар (ум. 1084), сын Милона V, граф Тоннера и Бара-сюр-Сен, с 1065 епископ Лангра
 Эсташия (ум. не ранее 1072), дочь Милона V
 Готье I де Бриенн (ум. 1090), муж
 Милон де Бриенн (ум. 1126), сын
 Ги де Бриенн (упом. 1139), сын
 Милон III де Бриенн (ум. 1 октября 1151), сын
 Манассе де Бар-сюр-Сен, брат
 Петронилла де Бриенн, племянница (дочь Милона III)
 Гуго IV дю Пюизе (ум. 1189), муж
 Милон IV дю Пюизе (ум. 1219), сын.

Дети Милона IV дю Пюизе умерли раньше отца, и после его смерти на наследство стали претендовать дальние родственники. Видя это, вдова Милона Эллисенда де Жуаньи в 1220 году продала Бар-сюр-Сен графу Шампани Тибо. Тот выплатил компенсацию и другим претендентам.

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/chambarsein.htm#NocherIBarAubediedafter1011
 Lucien Coutant, Histoire de la ville et de l’ancien comté de Bar-sur-Seine, 1854, 476 p.

Графства Франции
Графства Шампани